Monkey patch (обезьяний патч) — в программировании возможность подмены методов и значений атрибутов классов программы во время её выполнения (runtime). Технология может использоваться во многих динамических языках программирования (JavaScript, Perl, PHP, Python, Ruby, Lua).

Происхождение названия метода 
Термин «monkey patch» происходит от изначального термина «guerrilla patch» (партизанский патч), который означал незаметную подмену кода во время исполнения программы. Слово guerrilla (партизанский) созвучно слову gorilla (горилла), и таким образом термин из «guerrilla patch» превратился в «gorilla patch», а затем и в «monkey patch».

Точное определение и степень негативности термина зависит от языка программирования, по отношению к которому он употребляется. Так, в Ruby, Python и многих других динамических языках программирования термин «обезьяний патч» употребляется только по отношению к динамическому изменению классов или модулей, например, для исправления ошибки или добавления новой функциональности во внешнем коде. Такой же подход в других языках программирования может называться по-другому, например, «горячими исправлениями» (hot fix).

Применение 
 Динамическая подмена кода методов, функций и атрибутов, например, для создания функции-заглушки для тестов;
 Изменение или расширение функциональности внешних библиотек или продуктов в условиях отсутствия исходного кода или при нежелании поддерживать его в дальнейшем;
 Подмена объектов в памяти во время исполнения программы, а не изменение исходного кода программы;
 Распространение исправлений для некоего продукта, которые будут исполняться независимо от основного кода продукта.

Потенциальные проблемы 
 При обновлении продукта, к которому применяется «обезьяний патч», могут возникать непредвиденные изменения поведения программы, когда сам патч начинает основываться на неправильных предположениях о коде заменяемых функций. По этой причине чаще всего такие патчи проверяют некоторые специфические условия, например, версию продукта;
 Если одновременно несколько патчей попытаются подменить один и тот же метод, то, как правило, «победит» первый, а второй будет работать исходя из неверного представления о том, что он сам подменил код;
 Наиболее очевидная проблема: исходный код и наблюдаемое поведение исполняемой программы могут разительно отличаться, и неосведомлённому об «обезьяньем патче» человеку будет сложно найти проблему в коде.

К тому же использование такого подхода нарушает принцип инкапсуляции объектно-ориентированного программирования.

Ссылки 
 Ruby 2.0 arrives with refined monkey patching, faster Rails startup. Monkeying around isn't such a bad thing.  // Jon Brodkin, Arstechnica, Feb 25, 2013
 Monkeypatching For Humans  // Jeff Atwood, July 12, 2008
 Monkey patching: the good, the bad and the ugly. Run-time software modification can save your day, and kill your project. , Cosent, Sep 02, 2013 
 Monkeypatching is Destroying Ruby  // AVDI GRIMM, FEBRUARY 23, 2008

Объектно-ориентированное программирование